Le terme Puy du Fou peut désigner :
 Puy du Fou, un complexe de loisirs français situé sur la commune vendéenne des Epesses, fondé en 1989 par Philippe de Villiers ;
 Puy du Fou España, un parc à thèmes espagnol ouvert en 2021 et situé à Tolède, en Castille-La Manche ;
 Château du Puy du Fou, un château français construit dans le style de la Renaissance et situé en Vendée ;
 Gilbert du Puy du Fou, un ligueur, militaire et gouverneur de Laval, baron de Combronde, mort le  à Souvigné ;
 Berthe du Puy-du-Fou, une comtesse de Vendôme, épouse de Jean  de Vendôme et mère de Bouchard  de Vendôme ;
 Puy du Fou : La Quête d'Excalibur, un jeu vidéo français de type party game et aventure, développé et édité par Microids.